Ugglebo kan avse:
Ugglebo socken, se Ockelbo socken#Administrativ historik
Ugglebo, Norrköpings kommun, en småort norr om Norsholm